Малиев — фамилия.
 Малиев, Алексей Семёнович (11 марта 1895 — 1966) — инженер-механик.
 Малиев, Арсланбек Касымакунович (род. 1957) — киргизский государственный деятель.
 Малиев, Васо Георгиевич (1938—2017) — осетинский писатель, драматург и поэт, редактор литературного журнала «Ираф».
 Малиев, Георгий Гадоевич (1886—1942) — советский поэт и публицист.
 Малиев, Михаил Алексеевич (1923—1943) — лейтенант РККА, Герой Советского Союза.
 Малиев, Николай Михайлович (1841 — не ранее 1916) — основатель кафедры анатомии Томского университета, профессор Казанского, Томского и Санкт-Петербургского университетов.